Mužská dvouhra Generali Open Kitzbühel 2017 probíhala v první polovině srpna 2017, jakožto závěrečná antuková událost sezóny. Do singlové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský tenista Paolo Lorenzi, kterého ve druhém kole vyřadil João Sousa.

Vítězem se stal 33letý nenasazený Němec Philipp Kohlschreiber, jenž ve finále zdolal portugalského hráče Joãa Sousu po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour a šestý z antuky. Kohlschreiber, jenž v předchozím týdnu skrečoval hamburské semifinále pro svalové zranění, vyrovnal proti Portuglaci vzájemný poměr zápasu na 2–2. V Kitzbühelu již zvítězil v roce 2015.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2017
ATP World Tour 2017